Де́ніелс (Де́нієлс або Да́ніелс) () — англомовне прізвище та топонім.

Персоналії 
 Деніелс (прізвище)

Топонім 

 Деніелс () — округ (графство) у штаті Монтана (США).
 Даніелс — місто, штат Вісконсин
 Даніелс — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія

Див. також 
 Jack Daniel's
 Jack Daniel's Racing
 Даніельс